A SAP Kupa volt a 2007-es Magyar SEAT León Kupa hatodik fordulója. Itt került megrendezésre a XI., XII. futam.

A bajnokság két éllovasa, Kiss Norbert és Wéber Gábor ezen a hétvégén is uralta a mezőnyt. Még szombaton Kiss, vasárnap Wéber diadalmaskodott.

XI. futam

Végeredmény

XII. futam

Külső hivatkozások 
 SAL Kupa honlapja

2007 a motorsportban